Antarctica kan avse:

Antarctica (film, 1983) – en japansk film från 1983, originaltitel 南極物語 Nankyoku Monogatari
Antarctica (album av Vangelis) – musikalbum av Vangelis från 1983
Guaraná Antarctica – en läskedryck
The Moon & Antarctica – album av Modest Mouse från 2000

Se även
Antarktis – en kontinent 
Sinfonia Antarctica – symfoni av Ralph Vaughan Williams